Gerichtsverfassungsgesetze sind Gesetze, die den Aufbau, die Struktur und die Kompetenzen von staatlichen Gerichten beschreiben. Diese unterscheiden sich von Staat zu Staat.

 Für Deutschland siehe Gerichtsverfassungsgesetz
 Für die DDR siehe Gerichtsverfassungsgesetz (DDR)
 Für den Kanton Zürich siehe Gerichtsverfassungsgesetz (Zürich)

Daneben bestehen in vielen Ländern vergleichbare Gesetze, die mit dem Begriff Gerichtsverfassungsgesetz ins Deutsche übersetzt werden.

 Für Slowenien siehe Gerichtsverfassungsgesetz (Slowenien)